Ренье́ III (; 31 мая 1923 — 6 апреля 2005) полное имя — Ренье Луи Анри Максенс Бертран Гримальди — тринадцатый князь Монако из династии Гримальди. Правил с 1949 года по 2005 год.

Биография

Ранние годы 
Родился 31 мая 1923 года и при крещении был назван Луи-Анри-Максенс-Бертран Гримальди. Родители Шарлотта Монакская, герцогиня Валентинуа и принц Пьер де Полиньяк.

Образование будущий правитель княжества получал в Великобритании, Швейцарии (частная школа Institut Le Rosey) и Франции, где окончил, в частности, престижную «Сьянс-По» — Высшую школу политических наук в Париже.

В сентябре 1944 года князь Ренье поступил офицером на службу во французскую армию и принимал участие в военной кампании против нацистской Германии в Эльзасе.

Княжение 
На княжеский престол он вступил после того, как 9 мая 1949 года скончался его дед, князь Луи II. Формально наследницей титула была мать Ренье, княгиня Шарлотта, но она отказалась от престола в пользу своего сына.

Семья 
В 1956 году князь Ренье сыграл свадьбу с голливудской киноактрисой Грейс Келли. В 1982 году супруга князя погибла в автокатастрофе. Несмотря на то,что у супругов были сложные отношения с взаимными обидами и изменами, Ренье искренне переживал смерть жены и был раздавлен ее гибелью.

Князь Ренье до самой своей смерти остался вдовцом и был похоронен рядом с супругой Грейс в 2005 году.

Дети 
У супругов появилось на свет трое детей: 
 принцесса Каролина, (род. 1957), 
 наследный принц Альбер (род. 1958), 
 принцесса Стефания (род. 1965).

В 1982 году в результате автокатастрофы принцесса Стефания, находившаяся вместе с матерью в машине в тот роковой день, получила серьёзную травму шейного отдела позвоночника. В настоящее время Каролина находится в третьем браке с принцем Ганноверским, а за плечами Стефании - два развода. Дочери подарили князю семерых внуков и внучек.

Наследный принц Альбер II ранее считался одним из самых завидных женихов Европы. 31 марта 2005 года в связи с заболеванием отца на него были возложены функции регента, а 6 апреля, после кончины Ренье III, он стал правящим князем. 1 июля 2011 года Альбер женился на Шарлен Линнет Уиттсток.

Вклад в филателию 
Князь Ренье III был известным в мире ом. В годы своего княжения он был лично причастен к тем или иным аспектам, связанным с подготовкой рисунков и выходом конечной филателистической продукции Монако. Начиная с 1948 года, когда он вступил на монакский трон, значимость филателистических выпусков этого микрогосударства существенно возросла. Князь считается автором высказывания о том, что почтовые марки являются «лучшим послом страны». Филателистическая коллекция Ренье III послужила основой Музея почтовых марок и монет Монако.

В 1996 году князю была присуждена награда Всемирной ассоциации издателей филателистических каталогов, альбомов и журналов (АСКАТ) «Гран При 1996». С ноября 1997 года он являлся почётным членом Европейской академии филателии; этот титул он получил во время проходившей в Монако Международной филателистической выставки.

В феврале 1999 года под эгидой князя был сформирован «Клуб Монте-Карло» (; полное название — ) — всемирный филателистический элитарный клуб, насчитывающий более сотни членов.

Почётные звания и награды 
Награды Монако

Награды иностранных государств

Память 
Портрет  многократно появлялся на почтовых марках Монако.

В 2012 году в России в Йошкар-Оле на набережной реки Малая Кокшага у ЗАГСа установлен памятник супружеской чете Грейс Келли и князю Монако Ренье III.

См. также 
 История почты и почтовых марок Монако

Примечания

Ссылки 

 Princely House of Monaco
 Official website of the funerals
 Prominent People — Rainier III 
 Prince Rainier III of Monaco — Daily Telegraph obituary

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XX века
Правители XXI века
Правители Европы XX века
Правители Европы XXI века
Выпускники Института Ле Роузи
Выпускники Института политических исследований
Князья Монако
Члены Международного олимпийского комитета